Ponticelli è una frazione del comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa.

Immersa fra i campi, confinante con l'Arno e il comune di Castelfranco di Sotto, è la frazione santamariammontese che sta ai piedi della collina dove sorge il suo capoluogo.

Frazioni di Santa Maria a Monte